

Cinema 
 The Dark – film del 1979 diretto da John Bud Cardos e Tobe Hooper
 The Dark – film del 1993 diretto da Craig Pryce
 The Dark – film del 2005 diretto da John Fawcett
 The Dark – film del 2018 diretto da Justin P. Lange

Letteratura 
 The Dark – romanzo di James Herbert del 1980

Musica 
 The Dark – album dei Metal Church del 1986
 The Dark – album di Guy Clark del 2002

Pagine correlate 
 Dark